Liberale synagoge (Den Haag)
 Liberale synagoge (Amsterdam)
 Liberale Synagoge (Darmstadt)
 Nieuwe Synagoge (Koningsbergen) - liberale synagoge van Koningsbergen